Uzundere (district), een Turks district in de provincie Erzurum 
 Uzundere (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Uzundere